Diffusion (von lateinisch diffundere „ausgießen, verbreiten“) steht für:
 Diffusion, physikalischer Prozess, der zu einer Durchmischung von Stoffen führt
 Diffusion (Bildverarbeitung), Glättung eines Bildes und Simulation von zerstreutem Licht
 Diffusion (Kryptologie), Prinzip von Claude Shannon zum Betrieb sicherer Verschlüsselungssysteme
 Diffusion (Politikwissenschaft), Verbreitung politischer Phänomene durch den Kontakt von Gesellschaften
 Wärmediffusion, siehe Wärmeleitung
 Übernahme fremder Kulturelemente als Form des kulturellen Wandels
 Einführung und Verbreitung von Innovationen in einem sozialen System, siehe Diffusionstheorie
 Verbreitung kultureller Phänomene im Rahmen einer Theorie der Kulturausbreitung, siehe Diffusionismus

 Diffus  bzw. Diffusität steht für:
 Diffus (Online-Musikmagazin)
 diffuses Licht, Helligkeit ohne erkennbare Lichtquelle
 diffuse Reflexion, Wellenreflexion an rauen Oberflächen

 Diffusität (Akustik), die Nichtlokalisierbarkeit einer Schallquelle

Siehe auch:
 Diffusivität, Materialeigenschaft, welche die Ausbreitung von gelösten Stoffen ermöglicht
 Diffusor